Peskara ima više značenja:
 Peskara
 Peskara (Ferara)
 Peskara (Frozinone)
 Peskara (Peruđa)
 Peskara (Salerno)